Đikeniš, gradić u Mađarskoj, Šomođska županija
Rogožnjača, zaselak u Mađarskoj, Bačko-kiškunska županija